Fluoroacetat se može odnositi na:

 Fluorosirćetna kiselina
 Natrijum fluoroacetat